Sandu se poate referi la:

Diviziunni administrative
 Districtul Sandu, district (unitate administrativ-teritorială de gradul II) în Gambia

Nume de persoane
Sandu este o prescurtare a numelui Alexandru

Nume de familie
 Adrian Sandu (n. 1968), grafician român
 Alecu Sandu (n. 1950), deputat român
 Ana Maria Sandu (n. 1974), scriitoare și jurnalistă română
 Constantin Sandu (n. 1964), pianist luso-român
 Constantin Sandu (scrimer) (n. 1977), scrimer român
 Constantin Milea Sandu (n. 1955), artist-sculptor român
 Constantin Sandu-Aldea (1874-1927), inginer agronom și scriitor român
 Constantin Sandu-Ville (1897-1969), inginer agronom român
 Costi Sandu (n. 1968), cântăreț român
 Costin Sandu (n. 1934), deputat român
 Cristina Sandu (n. 1990), atletă română
 Dumitru Sandu (n. 1939), deputat român
 Florentin Ion Sandu (n. 1945), deputat român
 Gabriel Sandu (n. 1963), politician român
 Gheorghe Sandu (1921-2000), amiral român
 Ion Sandu (n. 1889), om politic român
 Lili Sandu (n. 1979), actriță și cântăreață română
 Lucian Sandu (n. 1968), antrenor român de gimnastică
 Maia Sandu (n. 1972), economistă și politiciană din Republica Moldova
 Marian Sandu (n. 1972), luptător român
 Mihai Gruia Sandu (n. 1956), actor, dramaturg și regizor român
 Mihai Sandu-Capră (n. 1956), politician român
 Mircea Sandu (n. 1952), fotbalist român
 Nichita Sandu (n. 1950), deputat român
 Raluca Sandu (n. 1980), jucătoare de tenis română
 Valentina Sandu-Dediu (n. 1966), muzicologă, pianistă și profesoară universitară română
 Vasile Sandu (n. 1937), pictor și sculptor român
 Viorica Sandu (n. 1962), deputat român

Nume de familie românești